Суперстрат:

 Суперстрат — влияние языка пришлого населения на язык коренного.
 Суперстрат — обобщенное название некоторых конструкций электрогитар.